«Венеційський купець» — комедія Вільяма Шекспіра написана близько 1596—1597 року.

Екранізації 
 Венеційський купець (фільм, 1908) — американський короткометражний фільм Дж. Стюарта Блектона.
 Венеційський купець (фільм, 1911) — італійський короткометражний німий драматичний фільм, знятий Джероламо Ло Савіо.
 Венеційський купець (фільм, 1912) — американський фільм Люсіуса Гендерсона.
 Венеційський купець (фільм, 1914) — американський фільм Філліпса Смоллі і Лоїс Вебера.
 Венеційський купець (фільм, 1916) — британський фільм Волтера Веста.
 Венеційський купець (фільм, 1922) — британський короткометражний фільм Чалліс Сендерсона.
 Венеційський купець (фільм, 1923) — німецький фільм, реж. Петер Пауль Фельнер.
 Венеційський купець (фільм, 1927) — британський фільм Віджея Р. Ньюмена.
 Венеційський купець (фільм, 1947) — британський телевізійний фільм Джорджа Мора О'Ферролла.
 Венеційський купець (фільм, 1953) — франко-італійський фільм П'єра Бійона.
 Венеційський купець (фільм, 1968) — австро-німецький (ФРН) телевізійний фільм Отто Шенка.
 Венеційський купець (фільм, 1969) — американський телевізійний фільм Орсона Веллса.
 Венеційський купець (фільм, 1973) — британський телевізійний фільм Джона Січела з Лоуренсом Олів'є в головній ролі.
 Венеційський купець (фільм, 1976) — канадський телевізійний фільм Джона Січела.
 Венеційський купець (фільм, 1980) — британський телевізійний фільм Джека Голда.
 Венеційський купець (фільм, 1980, Франція) — французький телевізійний фільм Жана Мансу.
 Венеційський купець (фільм, 1996) — британський телевізійний фільм Алана Горрокса.
 Венеційський купець (фільм, 2001) — телевізійний шведсько-британський фільм, реж. Кріс Гант, Тревор Нанн.
 Венеційський купець (фільм, 2004) — американський фільм Майкла Редфорда.
 Венеційський купець (фільм, 2009) — британський фільм Дугласа Морса.